Валира:

 Валира () — посёлок в Греции
 Валира () — река в Андорре